Brehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Brehmer (1840–1904), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Arthur Brehmer (1858–1923), deutscher Journalist und Schriftsteller 
 Antonie Brehmer-Gaffron (1833–1908), deutsche Schriftstellerin
 August Ferdinand von Brehmer (1742–1829), deutscher Generalmajor
 Christina Brehmer (* 1958), deutsche Leichtathletin, siehe Christina Lathan
 Emil Brehmer (1822–1895), deutscher Maler
 Erec Brehmer (* 1987), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmeditor und Produzent
 Heike Brehmer (* 1962), deutsche Politikerin (CDU) und Landrätin

 Hugo Brehmer (1844–1891), deutscher Unternehmer
 Joachim Brehmer (* 1944), deutscher Hörspielautor
 Johann Friedrich von Brehmer (1737–1802), deutscher Generalmajor
 KP Brehmer (1938–1997), deutscher Künstler
 Manuel Brehmer (* 1978), deutscher Ruderer
 Nikolaus Heinrich Brehmer (1765–1822), deutscher Mediziner
 Roland Brehmer (* 1943), polnischer Langstreckenläufer
 Siegfried Brehmer (1917–1996), deutscher Schachkomponist
 Thönnies Brehmer (Tönnies Bremer; vor 1616–1628), deutscher Goldschmied und Münzmeister
 Walter Brehmer (1894–1967), deutscher Generalmajor
 Wilhelm Brehmer (1828–1905), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Wilhelm von Brehmer (1883–1959), deutscher Pharmakologe und Naturwissenschaftler

Brehmer steht für:
 Gebrüder Brehmer, Leipziger Maschinenbauunternehmen

Siehe auch:
 Bremer
 Braehmer
 Brehmen